XI зимние Олимпийские игры проводились в городе Саппоро (Япония), который получил это право в 1966 году, выиграв у канадского Банфа, финского Лахти и американского Солт-Лейк-Сити. Это были первые зимние Олимпийские игры за пределами западной Европы и США и четвёртые игры вообще за пределами этих регионов (после Мельбурна 1956, Токио 1964 и Мехико 1968).

Соревнования проводились в олимпийском центре «Макоманаи», где находились Олимпийская деревня, соревновались конькобежцы, лыжники-гонщики, биатлонисты, хоккеисты и фигуристы, и на близлежащих горах Тэйнэ (бобслей, горнолыжный и санный спорт) и Энива (скоростной спуск). Всего на подготовку к играм было потрачено более 550 млн долларов. Одной из целей Олимпиады было показать изменения, произошедшие в стране за послевоенные десятилетия, поэтому на неё было аккредитовано около 4 тыс. журналистов.

Наибольшее число медалей на этой Олимпиаде (по три золотых) завоевали голландский конькобежец Ард Схенк в забегах на дистанции 1500, 5000 и 10 000 м и советская лыжница Галина Кулакова — в гонках на 5 и 10 км, а также в эстафете. Одной из сенсаций стали японские прыгуны с 70-метрового трамплина: Юкио Касая, Акицугу Конно, Сэйдзи Аоти забрали все три медали в своём виде спорта.

По общему числу медалей первое место уверенно заняла команда СССР, а вторыми неожиданно стали спортсмены ГДР, которые только второй раз выступали самостоятельной командой.

Страны-участники

Призёры соревнований

По странам

Олимпиада в филателии

Примечания

Ссылки 
 

Зимние Олимпийские игры 1972